Старонижестеблиевское сельское поселение — муниципальное образование в Красноармейском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Старонижестеблиевский сельский округ.

Административный центр — станица Старонижестеблиевская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 5 населённых пунктов:

Примечания 

Сельские поселения Красноармейского района Краснодарского края